HouseSitter est le titre original du film américain Fais comme chez toi !, réalisé par Frank Oz en 1992.
 Housesitter est le titre original du téléfilm américain La Maison du secret, réalisé par Christopher Leitch en 2007.
 Saison 7 de Dr House#Épisode 5 : House-sitter